Tessa Worley, francoska alpska smučarka, *4. oktober 1989, Annemasse

Dosežki v svetovnem pokalu

Skupni seštevek svetovnega pokala

Zmage 
 11 zmag – (11 veleslalom)
 19 stopničk – (19 veleslalom)

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Francoski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Francijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022